Ковасна има више значења:

 Ковасна
 Ковасна (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ковасна, насеље у округу Ковасна у Румунији
 Општина Ковасна (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији